Tatauierung, von polynesisch „tatau“ („richtig“) für „richtig Muster einschlagen“, bedeutet:

 das Einstechen und Färben der Haut, siehe Tätowierung
 das Einritzen der Haut mit anschließender Narbenbildung, siehe Skarifizierung